Бату́рино — топоним:

Белоруссия 
 Батурино — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Батурино — деревня в Вилейском район Минской области.

Казахстан 
 Батурино — прежнее название села Аксуат Акжайыкский район Западно-Казахстанской области до 04.04.1994.

Россия 
 Батурино — село в Прибайкальском районе Бурятии.
 Батурино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Батурино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Батурино — село в Шадринском районе Курганской области.
 Батурино — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Батурино — посёлок, Колыванский район Новосибирской области.
 Батурино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Батурино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Батурино — село в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Батурино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Батурино — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Батурино — село в Асиновском районе Томской области.
 Батурино — село в Кожевниковском районе Томской области.
 Батурино — село в Томском районе Томской области.
 Батурино — деревня в Шегарском районе Томской области.
 Батурино (приток Вагая) — река в Тюменской области.